Le ruisseau de la Roche est le nom d'une trentaine de ruisseaux français parmi lesquels trois dépassent  de longueur :
 le ruisseau de la Roche, affluent de l'Alagnon, dans le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire ;
 le ruisseau de la Roche, affluent de l'Arc, en Savoie ;
 le ruisseau de la Roche, affluent de la Truyère, dans le Cantal.